Amt Strom- und Hafenbau bezeichnet:

 das ehemalige Amt Strom- und Hafenbau in Hamburg, das mit dem Amt Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur zur Hamburg Port Authority (HPA) zusammengefasst wurde
 das ehemalige Verwaltungsgebäude des Amtes Strom- und Hafenbau, siehe Altes Hafenamt Hamburg